Draken kan syfta på:

 Draken (stjärnbild) – en stjärnbild
 Saab 35 Draken – ett stridsflygplan utvecklat av Saab AB
 Draken-klass – en svensk ubåtsklass byggd 1926–1930
 Draken II-klass – en svensk ubåtsklass byggd 1960–1961
 Draken (biograf, Göteborg) – en biograf som ligger vid Järntorget i Göteborg
 Draken (biograf, Stockholm) – en före detta biograf vid Fridhemsplan i Stockholm
 Kvarteret Draken – ett område i östra Malmö
 Draken med de röda ögonen – en bok av Astrid Lindgren
 Draken – en variant i spelöppningen siciliansk öppning i schack, se Drakvarianten
 Draken-skylten – en neonskylt på före detta biografen Draken på Kungsholmen i Stockholm
 Drakens gränd –  en gränd i Gamla stan, Stockholm
 Apoteket Draken – en filial av Apoteksgruppen
 Kvarteret Draken – ett område i Husie i östra Malmö

Film och TV
 Jane och Draken – kanadensisk-nyzeeländsk datoranimerad TV-serie för barn, 2005
 Lilla blåa draken – kanadensiskt-tyskt-koreanskt barnprogram för TV.
 Peter och draken Elliot – delvis animerad Disneyfilm fra 1977
 Peter och draken Elliott (film, 2016)
 Pojken och draken –svensk kortfilm fån 1962 av Bo Widerberg och Jan Troell

Litteratur
 Draken med de röda ögonen – novell av Astrid Lindgren, tryckt i bokform 1980.
 Drakens flykt – del 5 i fantasy-serien Sagan om Drakens återkomst av Robert Jordan 1991
 Björnen och draken – roman av Tom Clancy med Jack Ryan som huvudperson, 2000.
 Den förvandlade draken – reseskildring 1955 av Artur Lundkvist
 Den som dödar draken – kriminalroman av Leif G.W. Persson
 Kinesiska Draken – bok nummer 12 av Kim Kimselius i serien om Theo och Ramona.
 Liten är fin: draken som inte kunde sluta växa. Barnbok av Ingrid Sjöstrand, 1978, TV-program 1980.
 Röda draken – thrillerroman av Thomas Harris 1981.
 Röd drake – amerikansk film 2002 baserad på Thomas Harris roman Röda draken
 Sagan om Drakens återkomst, fantasy.bokserie i 14 band av Robert Jordan och Brandon Sanderson (del 14)l

Se även
  – flera olika örlogsfartyg
 Drake (olika betydelser)